Le  est la quatrième étape de la saison 2022 du circuit féminin des World Rugby Sevens Series. Elle se déroule sur  du  au  au stade de La Cartuja de Séville. Un premier tournoi était organisé en Espagne la semaine précédente, à Malaga.

Cette édition est remportée par l'Australie, après avoir battu l'Irlande en finale.

Équipes participantes 
Douze équipes participent au tournoi :

Alors qu'elle devait initialement faire son retour dans la compétition à l'occasion des deux étapes organisées en Espagne, l'équipe de Nouvelle-Zélande ne participe finalement pas au tournoi, en raison des difficultés de déplacements liées à la pandémie de Covid-19 ; elle est remplacée par l'équipe de Belgique.

Pour les mêmes raisons, l'équipe des Fidji déclare forfait à la dernière minute avant le tournoi de Malaga. Non remplacée pour cette dernière compétition, l'équipe du Portugal est cette fois invitée à leur place.

Tournoi principal

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Phase finale

Cup

place

place

Classement final

Joueuses

Meilleures marqueuses

Meilleures réalisatrices

Distinctions

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 World Rugby Women's Sevens Series
 Tournoi féminin d'Espagne de rugby à sept

Liens externes 
 
  sur world.rugby

2022 #2
Rugby à sept en 2022
Sport en janvier 2022
Sport en Espagne en 2022